Juana de Ávila, es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre de un hato que existió allí y en cuyos terrenos se desarrolló la Batalla de Juana de Ávila el 22 de abril de 1822, entre las fuerzas patriotas del coronel José Rafael Heras y las realistas del capitán Juan Ballesteros.

La parroquia Juana de Ávila cuenta con una población estimada de 83.701 habitantes (2008), una superficie de 5,5 km² y una densidad de población de 15.238,36 habitantes por km².

Límites generales 
La parroquia Juana de Ávila se encuentra entre las parroquias Coquivacoa e Idelfonso Vásquez al norte (Av 2 Milagro Norte y Av 16 Guajira), las parroquias Coquivacoa y Olegario Villalobos al este (Av 15 Delicias), la parroquia Chiquinquirá al sur (Av 67 Cecilio Acosta) y las parroquias Idelfonso Vásquez y Chiquinquirá al oeste (Av 16 Guajira).

Relieve 

La parroquia es una meseta llana de tierras bajas, siendo la parte más baja hacia el norte donde alcanza una cota de 7 msnm y la más alta hacia el sur en la urbanización La Trinidad donde alcanza 32 msnm para luego bajar en la cañada Las Tarabas en el extremo sur, el relieve es muy suave sin lomas o colinas apreciables.

Hidrografía 
La Cañada de los Caribes: drena sus aguas de lluvias desde el barrio Los Olivos, atravesando por la parte de la Parroquia Juana de Ávila, Idelfonso Vásquez, hasta llegar a los barrios Teotiste de Gallegos, Reyes Magos, La Lucha, el Relleno y Santa Rosa de Tierra, todos pertenecientes a la Parroquia Coquivacoa. Los últimos cuatro barrios por ser planicie inundables, se ven afectadas en épocas de lluvias. Toda la cañada incluyendo los canales perteneciente a la Cuenca n.º 5, que comprende a su vez 4 subcuenca , descargan al Lago con un drenaje de 2.794,24 ha. Presenta vegetación media y numerosa, con botaderos de basura, aguas putrefactas y mal olientes, con una pendiente entre 0% a 5%. En el trazado de la Avenida el Milagro, en los sectores del Barril el Relleno, se comporta como un obstáculo, al desplazamiento de las aguas de lluvias originado problemas de inundación al sur-este de la parroquia. 

Cañada Zapara o Tarabas: esta cañada nace en las inmediaciones de Grano de Oro desembocando en el Lago de Maracaibo, a la altura del monumento a la Marina (Mirador), en la Avenida El Milagro, luego drena de sectores de la Parroquia Juana de Ávila, hasta llegar a los sectores Monte Claro, 18 de octubre y Sector Zapara, al que se le debe su nombre. Esta cañada estaba en proceso de limpieza a punto de finalizar, sin embargo, en la calle 58C (Sector 18 de Octubre), el aspecto es desfavorable. Por otra parte sigue vaciando aguas negras al Lago y además tiene antecedentes de inundación con partidas materiales y humanas. Su cuenca mide 1.284,93 ha, con una pendiente variable entre 0% y 2% y drena las aguas de las parroquias: Chiquinquirá, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y desemboca en la parte sur-este de la Parroquia Coquivacoa al Lago de Maracaibo.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 83.701 habitantes, distribuidos por toda la parroquia que está densamente urbanizada con urbanizaciones, villas cerradas y conjuntos residenciales de edificios. Hacia el sur es donde se ubican los barrios populares con excepción de Canchancha al norte.

Historia 

La parroquia comenzó con la fundación del hato Juana de Ávila en lo que entonces era las afueras de Maracaibo, en 1822 el capitán realista Juan Ballesteros bajo órdenes de Francisco Tomás Morales se atrinchera en el hato para reconquistar Maracaibo que se había declarado a favor de la independencia en 1821, siendo derrotado el 22 de abril de 1822 en la Batalla de Juana de Ávila por el coronel cubano José Rafael Heras.

En 1835 se libró una segunda batalla, donde el coronel Francisco María Farías, derrotó al general Antonio Pulgar, haciéndolo huir a este y al gobernador de la provincia Manuel Ramírez a la Isla de San Carlos, logrando así el control de Maracaibo durante la Revolución de las Reformas.

Juana de Ávila siguió siendo un hato por muchos años iniciándose su urbanización en el siglo XX con la fundación del barrio Ziruma en 1941 por indígenas Wayúu, seguida de la construcción de la urbanización la Trinidad.

En 1969 un avión DC - 9 de Avensa saliendo del Aeropuerto Grano de Oro se estrelló en La Trinidad causando 155 víctimas, a consecuencia de esta tragedia fue fundado el Aeropuerto Internacional de La Chinita en lo que entonces eran las afueras de Maracaibo. Fuera de las causas mecánicas de la aeronave, este accidente es una muestra de la necesidad de zonas de seguridad alrededor de los aeropuertos que no deben ser urbanizadas como ya había ocurrido alrededor de Grano de Oro.

Centros turísticos y recreativos 

 Mall Delicias Plaza. Av 15 Delicias con calle 59.
 Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). Av 16 Guajira con Circunvalación 2.
 McDonald's. Av 15 Delicias con Circunvalación 2.
 Centro Comercial Doral Center. Av 15 Fuerzas Armadas.
 Plaza de toros Monumental de Maracaibo. Av 16 Guajira con Circunvalación 2.
 Colegio de Abogados. Av 16 Guajira.
 Colegio de Médicos. Av 16 Guajira.
 Club Gallego. Av 16 Guajira.
 Casa de Italia. Av. 16 Guajira.
 Colegio de Economistas. Av. 15 Delicias Frente al Conjunto Residencial Las Naciones.
 Círculo Militar de Maracaibo. Av. 15 Delicias con Av. 61 Universidad

Vías de comunicación 
Las vías principales son la avenida 15 Fuerzas Armadas y la avenida 16 Guajira que envuelven la parroquia a este y oeste, también son importantes las avenidas 2 Milagro norte, 67 Cecilio Acosta y la prolongación de la Circunvalación 2, todas amplias, iluminadas y bien señalizadas. Las urbanizaciones de la parroquia cuentan con buena vialidad, calles rectas y bien asfaltadas, mientras que los barrios no tienen vías en buen estado.

Clasificación de zonas

Barrios 
Canchancha 1y2, Ziruma, Las Tarabas, Las Corubas, La Puñalada

Urbanizaciones 
Conjunto Residencial Rivieras del Sol, Lago Mar Beach, Loma Linda, Llano Alto, Antares Villas, San Jacinto, Mara Norte, Viento Norte, Canaima, La Picola, La Cuairetta, El Naranjal, La California, Monte Claro, Villa Delicias, La Trinidad, Residencias Ligar y Juana de Ávila

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Juana de Ávila